Neige (1985) – musicista francese
 Neige – film del 1981 diretto da Juliet Berto e Jean-Henri Roger
 Neve (Neige) – romanzo di Maxence Fermine del 1999

Altri progetti